The Day After steht für:
 The Day After – Der Tag danach, US-amerikanischer Fernsehfilm von 1983
 The Day After (Fernsehserie), kanadische Dokuserie
 The Day After…, US-amerikanische Alternative-Rock-Band

Siehe auch:
 The Day After Tomorrow
 The Day After Trinity
 Day After Recall Test